Arraya-Maestu (baskisch: Arraia-Maeztu) ist eine spanische Gemeinde in der Provinz Álava (Autonome Gemeinschaft Baskenland).

Die Gemeinde wurde 1958 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Apellániz, Arraya und Laminoria gebildet. Ursprünglich hieß sie Maestu und wurde 1987 in Arraya-Maestu umbenannt.

Geschichte

Bevölkerungsentwicklung

Gliederung

Concejos 

Die Gemeinde besteht aus 16 Orten, die in zehn Concejos unterteilt sind:

Maestu ist der Hauptort der Gemeinde, dort lebt fast die Hälfte der Bevölkerung. Der Rat von Real Valle de Laminoria besteht aus sechs kleinen Dörfern, deren Hauptort Cicujano ist. Vírgala Menor gehört zum Rat des Bürgermeisters von Vírgala.

Entvölkerte Orte 

Folgende Orte sind entvölkert:

Politik

Wahlergebnisse

Bilder

Weblinks 

 Offizielle Website von Arraya-Maestu

Einzelnachweise